Фелль () — многозначное понятие.

Топоним 
 Фелль — коммуна в федеральной земле Рейнланд-Пфальц (Германия).

Носители фамилии 
  (1936—1996) — немецкий политик, депутат Бундестага (1987—1996).
  (род. 1940) — немецкий легкоатлет, гандболист, волейболист, спортивный судья и функционер; основатель и президент волейбольного клуба «Мюнстер» (1982—1984, 2008—2014).
  (род. 1952) — немецкий политик, депутат Бундестага (1998—2013).
  (род. 1963) — немецкий волейболист, бронзовый медалист чемпионата Германии по пляжному волейболу (1992).

См. также